Trois navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Alexandria'''.
L' est un navire à vapeur, en service dans l'Union Navy de 1863 à 1865.
L' est une frégate américaine de classe Tacoma, en service de 1945 à 1946.
L' est un sous-marin américain de classe Los Angeles, en service depuis 1991.

Alexandria